Флетчер Ширз (Fletcher Shear) (род. 28 октября 1993) — Певец и модель, наиболее известный как один из основателей популярного дуэта  The Garden. Он также был фотомоделью Yves Saint Lourent вместе со своим братом-близнецом Уайаттом.

Он и его брат основали свою популярную группу The Garden в 2011 году и позиционировали себя как музыканты, принадлежащие к самостоятельно созданному музыкальному жанру «VadaVada».

Помимо своей работы с The Garden, он основал независимый музыкальный проект под названием Puzzle.

Близнецы Ширс выросли в Ориндж, штат Калифорния.